Markus A. Frey (* 13. Juni 1956) ist ein Schweizer Unternehmer, Rechtsanwalt und Philanthrop.

Leben und Wirken 
Frey erlangte 1985 einen Doktortitel an der Universität Zürich bei Kurt Siehr und Anton Heini. 1987 erhielt er die Zulassung als Rechtsanwalt in der Schweiz, und ein Jahr später schloss er als Master of Law an der Universität in Miami (School of Law) ab. Zudem ist er Mitglied der Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) und des schweizerischen sowie internationalen Anwaltsverbandes.

Frey ist Gründer und Verwaltungsrats-Präsident der Bank Frey & Co. und war bis April 2013 Partner der Anwaltskanzlei Niederer Kraft & Frey AG, beide in Zürich. Zudem ist er Mitglied im Vorstand von internationalen Unternehmen und Institutionen, insbesondere der MAF Holding AG, einem global tätigen Wirtschaftskonglomerat. Frey präsidiert mehrere Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Stiftungen. Seit 2007 ist er Honorargeneralkonsul des Königreiches von Thailand in Zürich.

Zusammen mit David Feldman und Daniel Kohler gründete er 2011 die Mona Lisa Foundation mit Sitz in Zürich, die er präsidiert. Die Stiftung bezweckt die Erbringung des Beweises, dass Leonardo da Vinci zwei Versionen des Portraits Mona Lisa erschaffen habe, und will die kunsthistorisch-wissenschaftliche Erforschung und vergleichende Studien einer angeblichen früheren Version des Portraits fördern, welche als The Isleworth Mona Lisa bekannt wurde.

Er ist verheiratet und hat einen Sohn.

Veröffentlichungen

Literatur 
 Gisela Tobler: Hüter der Ehre: Honorarkonsuln im Porträt, Kapitel über Markus A. Frey als Honorarkonsul von Thailand, Stämpfli Verlag, 1. Auflage, Mai 2012, ISBN 978-3-7272-1352-6, 191 Seiten

Weblinks 

 Biographie Thailändischen General Konsulat
 Biographie Baumgartner Frey Family Office

Einzelnachweise 

Unternehmer (20. Jahrhundert)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Rechtsanwalt (Schweiz)
Honorarkonsul
Schweizer
Geboren 1956
Mann